Авиа — сокращение, имеющее несколько значений:
авиа, авиа... — авиация, авиационный
авиа — авиапочта, авиационная почта (маркировочная надпись)
АВИА — советская музыкальная группа.
 Авиа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Avia — чешская компания, производитель лёгких и средних грузовых автомобилей, а также в прошлом самолётов.